Burgbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Burgbacher (* 1949), deutscher Politiker (FDP)
 Fritz Burgbacher (1900–1978), deutscher Politiker (CDU)
 Hans-Gerwin Burgbacher (1941–2007), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Burgbach